

Persone 
Alimondo Ciampi (1876-1939) – scultore italiano
Carlo Azeglio Ciampi (1920-2016) – economista e politico italiano, X Presidente della Repubblica Italiana
Franca Ciampi (1920) – moglie del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi
Francesco Ciampi (1690–?) – compositore e violinista italiano
Francesco Ciampi (1966) – attore e sceneggiatore italiano
Francesco Ciampi (1973) – in arte "Ausonia", fumettista italiano
Gabriele Ciampi (1976) – compositore e direttore d'orchestra italiano
Giuseppe Ciampi (1832-1892) – basso italiano
Ignazio Ciampi (1824-1880) – avvocato, storico e poeta italiano
Lucia Ciampi (1950) – politica italiana
Marcel Ciampi (1891-1980) – pianista e insegnante di piano francese
Matteo Ciampi (1996) – nuotatore italiano
Maurizio Ciampi (1972) – arbitro di calcio italiano
Maurizio Ciampi (1964) – organista e direttore d'orchestra italiano
Paolo Ciampi (1963) – giornalista e scrittore italiano
Piero Ciampi (1934-1980) – cantautore e poeta italiano
Sara Ciampi (1976) – poetessa e scrittrice italiana
Sebastiano Ciampi (1769-1847) – presbitero, filologo e slavista italiano
Silvano Ciampi (1932) – ciclista italiano
Vincenzo Ciampi (1967) – politico italiano
Vincenzo Legrenzio Ciampi (1719-1762) – compositore italiano
Yves Ciampi (1921-1982) – regista e sceneggiatore francese

Altro 
Governo Ciampi – governo della XI legislatura della Repubblica Italiana (1993-1994)
Premio Ciampi – concorso musicale nazionale intitolato a Piero Ciampi